Гершель () — прізвище німецького походження. Відомі носії:

Персоналії 
 Фрідріх Вільям Гершель (; 1738–1822) — англійський астроном німецького походження, композитор.
 Кароліна Гершель (; 1750–1848) — англійський астроном, сестра і помічниця Вільяма Гершеля.
 Джон Гершель (; 1792–1871) — англійський математик, астроном, хімік, фотограф, ботанік, син Вільяма Гершеля

Топоніми 
 Гершель — гора (3335 м), вершина на південному-сході Адміралтейських гір (Трансантарктичні гори, Східна Антарктида)

Інше 
 Гершель — астрономічний супутник, створений Європейським космічним агентством
 2000 Гершель (2000 Herschel) — астероїд головного поясу, відкритий 29 липня 1960 року.

Німецькі прізвища